Centralna Białoruska Rada Wojskowa 1917-1918
 Rada Wojskowa (II RP) 1919-1921
 Rada Wojskowa (URL) – organ władzy wojskowej umocowany w strukturze Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej
 Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 1981-1983
 Wojskowa Rada Sprawiedliwości i Demokracji 2005-